Qui a un rapport au climat.
 Une climatérique (adjectif et nom féminin, du latin climatericus, qui va par échelons) est une étape critique à franchir (synonyme de critique, adjectif préféré aujourd'hui).
 Le terme âge climatérique pouvait désigner autrefois chacune des années climatériques de la vie humaine. Le terme climatérique n’est désormais utilisé par les spécialistes que pour l’an et l’année lorsqu'il s'agit d'un multiple de sept - comme l'âge de raison, ou de neuf. Cela correspondit ensuite à un grand changement, quel que soit l’âge (ce sens étant toutefois peu usité). La puberté, la ménopause, le quatrième âge étaient des âges climatériques. On dit maintenant : « des âges critiques ». 
 En médecine, climatérique concerne ce qui se rapporte à la ménopause : signes climatériques (bouffées de chaleur, par exemple).
 En astrologie, une année climatérique est une année critique ou période de l'âge de l'homme qui serait propice à une altération du corps humain.

de:Klimakterium
lt:Klimaksas
sv:Klimakterium